Асприе́р (, ) — коммуна на юге Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Каденак-Гар. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12012.

Коммуна расположена приблизительно в 480 км к югу от Парижа, в 120 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к северо-западу от Родеза.

История 
В 1790—1922 годах Асприер был административным центром кантона Каденак-Гар.

Население

Экономика 

В 2007 году среди 388 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 272 были экономически активными, 116 — неактивными (показатель активности — 70,1 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 272 активных работали 257 человек (136 мужчин и 121 женщина), безработных было 15 (8 мужчин и 7 женщин). Среди 116 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 58 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Коммуны департамента Аверон